Harptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Harptjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Harptjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (0,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn